Mittelburg bezeichnet:

 Mittelburg Bellersheim, Burg im Ortsteil Bellersheim der Stadt Hungen im Landkreis Gießen, Hessen
 Mittelburg (Neckarsteinach), Burg bei Neckarsteinach im Landkreis Bergstraße, Hessen
 Mittelburg (Pommelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Pommelsbrunn im Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Siehe auch:
 Mittelburgenland
 Middelburg (Begriffsklärung)
 Middleburg